Izz-ad-Din Massud I (? - Mossul, 1193), cinquè atabeg zengita de Mossul
 Izz-ad-Din Massud II, atabeg zengita de Mossul de 1211 a 1218